Стамбульская футбольная лига 1949/1950 () — 46-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 8 октября 1949 года и закончился 19 марта 1950 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1949/50
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1949 году
Спорт в Турции в 1950 году